Зау́динский — топоним в России. Распространён локально, в городе Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия. Связан с названием реки Уда.

 Заудинский — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали (5649 километр).
 Заудинский — посёлок, входивший в состав Верхнеудинской волости Верхнеудинского уезда и включённый в черту города Верхнеудинска 22 августа 1927 года